Восто́чный о́круг может означать:

Административные единицы или иные территориальные образования 
 Восточный округ внутренних войск МВД России.
 Восточный округ Гонконга — один из 18 округов Гонконга.
 Восточный округ (Белгород) — административная единица города Белгорода.
 Восточный управленческий округ — один из пяти упрааленческих округов Свердловской области.
 Восточный округ (Сингапур) — один из пяти регионов, на которые разделена Республика Сингапур.
 Восточный округ (Фиджи) — один из четырёх округов Фиджи.

Другое 
 «Восточный округ» — окружная газета Восточного административного округа города Москвы.
 «Восточный округ» — уральская рэп-группа.

См. также 
 Восточный административный округ
 Восточный район